Paxton kan syfta på:
 Joseph Paxton, engelsk trädgårdmästare, botanist och arkitek
 Paxton concilians, en fiskart.

Geografi

Australien 

 Paxton (ort i Australien), New South Wales, Cessnock,

USA 

 Paxton, Florida, ort, Walton County, 
 Paxton, Illinois, countyhuvudort, Ford County, 
 Paxton, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Paxton, Nebraska, ort, Keith County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar